Циан

 Циан — С2N2, или дициан, ядовитый газ.
 Циан (также Саян) — сине-зелёный цвет, один из компонентов системы цветовоспроизведения CMYK.
«Циан» — российский интернет-сервис для размещения объявлений о недвижимости.